Spix ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Spix (* 1946) deutscher Schriftsteller
 Johann Baptist von Spix (1781–1826), deutscher Naturwissenschaftler 
 Walter Spix (1894–1942), Superior und Vizeprovinzial der Arnsteiner Patres im Kloster Arnstein an der Lahn

Spix bezeichnet:
die nach Johann Baptist von Spix benannten Tiere
Spix-Ara (Papageienart)
Spix-Guan (Hühnervogel)
Spix-Nachtaffe (Neuweltaffe)

 die gemeinnützige Sozialpsychiatrische Initiative Xanten

SPIX steht für:
 SPIX, ein unixoides Betriebssystem

Zu Ehren von Johann Baptist von Spix, gibt es außerdem:
 Ritter-von-Spix-Medaille, verliehen von den „Freunden der Zoologischen Staatssammlung München e.V.“
 die Ritter-von-Spix-Schule in Höchstadt an der Aisch
 Spix-Denkmal am Marktplatz in Höchstadt an der Aisch
 eine Zeitschrift der Zoologischen Staatssammlung namens Spixiana
 je eine Spix-Straße in München und Höchstadt

Abkürzung